Сезон НХЛ 2018/2019 стартовал 3 октября 2018 года и стал 102-м (101-м игровым) в истории Национальной хоккейной лиги.

Победителем регулярного чемпионата впервые в своей истории стал клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг», который одержал в сезоне 62 победы и повторил рекорд НХЛ по количеству побед установленный «Детройт Ред Уингз» в сезоне 1995/96.

В финале Кубка Стэнли встретились «Сент-Луис Блюз» и «Бостон Брюинз» где в семи матчах сильнее оказался «Сент-Луис». Самым ценным игроком плей-офф был признан нападающий «Блюз» Райан О’Райли.

Драфт 
Драфт новичков прошёл с 22 по 23 июня 2018 года на «Американ Эйрлайнс-центре» в Далласе. Под общим первым номером был выбран шведский защитник Расмус Далин клубом «Баффало Сейбрз».

Нововведения и изменения

Возвращение «Айлендерс» на Лонг-Айленд 
Клуб «Нью-Йорк Айлендерс» с сезона 2018/19 разделит домашние матчи между «Барклайс-центром» и «Нассау Ветеранз Мемориал Колизеум», а сезон 2020/21 полностью проведёт на «Нассау Колизеум».

Потолок зарплат 
На сезон 2018/19 лига установила верхний предел фонда оплаты команд на уровне $ 79,5 млн, а нижний равен $ 58,8 млн.

Предсезонные и выставочные матчи в Китае и Европе 
«Калгари Флэймз» и «Бостон Брюинз» провели два предсезонных матча между собой в Китае. 15 сентября «Калгари» принимал «Бостон» в Шэньчжэне, а 19 сентября «Брюинз» в качестве хозяев сыграли с «Флэймз» в Пекине.

«Нью-Джерси Девилз» и «Эдмонтон Ойлерз» в рамках подготовки к «Глобальной серии 2018» провели по одному выставочному матчу с европейскими командами. 1 октября «Девилз» сыграли в Берне с одноимённым клубом, а «Ойлерз» 3 октября провели матч против «Кёльнер Хайе» в Кёльне.

Тренерские перестановки

Регулярный чемпионат 
Регулярный чемпионат стартовал 3 октября 2018 года четырьмя матчами, а завершился 6 апреля 2019 года.

Глобальная серия 
В сезоне 2018/19 команды НХЛ провели три матча регулярного чемпионата в Европе. 6 октября на арене «Скандинавиум» в шведском Гётеборге между собой сыграли «Нью-Джерси Девилз» и «Эдмонтон Ойлерз», а 1 и 2 ноября на «Хартвалл-арене» в Хельсинки провели два матча «Флорида Пантерз» и «Виннипег Джетс».

Матчи на открытом воздухе 

 1 января 2019 года «Чикаго Блэкхокс» проиграл «Бостон Брюинз» со счётом 2:4 в матче «Зимней классики» который проходил на «Нотр-Дам Стэдиум» в городе Саут-Бенд;
 23 февраля «Филадельфия Флайерз» сыграла матч «Стадионной серии» с «Питтсбург Пингвинз» на стадионе «Линкольн-файненшел-филд» и победила в нём со счётом 4:3 (ОТ).

Матч всех звёзд 

Матч всех звёзд состоялся 26 января 2019 года на арене «SAP-центр в Сан-Хосе».

Турнирное положение команд 
по итогам регулярного чемпионата, согласно официальному сайту НХЛ

Восточная конференция

Западная конференция 

 Выделенные команды, обеспечили себе участие в плей-офф;
 p — обладатель Президентского кубка;
 z — победитель конференции;
 у — чемпион дивизиона.

Дополнительные показатели при равенстве очков:
 Количество сыгранных матчей (преимущество получает команда, проведшая на данный момент меньше встреч, с учетом потерянных очков).
 Количество побед в основное время и в овертайме. Показатель «ВОО».
 Количество очков, набранных в очных встречах команд. Если два клуба на данный момент не сыграли равное количество домашних матчей друг против друга, то очки, заработанные в первой игре на площадке той команды, которая провела против соперника на одну домашнюю встречу больше в текущем сезоне, не учитываются. Когда равные показатели имеют более двух клубов, преимущество получает команда, имеющая наибольший процент набранных очков во встречах между данными коллективами (результаты «лишних» домашних игр в этом случае также не учитываются).
 Общая разница заброшенных и пропущенных шайб.

Статистика игроков 
по итогам регулярного чемпионата, согласно официальному сайту НХЛ

Лучшие игроки

Три звезды недели

Три звезды месяца

Лучший новичок месяца

Достижения

Последний сезон

Плей-офф

Призы и награды 

Церемония вручения наград состоялась 19 июня 2019 года в Лас-Вегасе, в «Mandalay Bay Resort & Casino».

Командные

Индивидуальные

Символические сборные Всех звёзд

Примечания 

Сезоны НХЛ
НХЛ в сезоне 2018/2019
2018 год в хоккее
2019 год в хоккее